

Editoria 
 The Sun – quotidiano britannico
 The Sun – quotidiano statunitense pubblicato dal 1833 al 1950
 The New York Sun – quotidiano statunitense pubblicato dal 2002 in poi

Musica 
 The Sun – gruppo musicale rock estone
 The Sun – gruppo musicale rock italiano